Klezkow ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander Klezkow
 Alexander Dmitrijewitsch Klezkow (* 1955), russischer Vizeadmiral; von August 2007 bis Juli 2010 Kommandeur der russischen Schwarzmeerflotte